Skidträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skidträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (43,8 ha)
Skidträsket (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (24,9 ha)
Skidträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727647-169629), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,61 ha)
Skidträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727870-163800), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (80,1 ha)
Skidträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730647-167588), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (81,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn